Обольский сельсовет:

Беларусь 
 Обольский сельсовет (Сенненский район) — Сенненский район, Витебская область
 Обольский сельсовет (Шумилинский район) — Шумилинский район, Витебская область